Котиргач () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Рома.
 Котиргач () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Белцаць.